Acompañada puede referirse a:
 Acompañada, una determinada posición a la hora de colocar figuras en un escudo heráldico.
 Acompañada de guitarra, álbum de Violeta Parra, folclorista chilena.